Влади́мир Ива́нович Моро́зов:
 Морозов, Владимир Иванович (1929—1995) — советский мультипликатор.
 Морозов, Владимир Иванович (1929—1998) — советский слесарь-сборщик НПО «Энергия», Герой Социалистического Труда.
 Морозов, Владимир Иванович (род. 1941) — депутат Верховного Совета СССР X созыва.
 Морозов, Владимир Иванович  (1940—2023) — советский гребец на байдарках, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Морозов, Владимир Иванович (род. 1952) — советский гребец на байдарках, олимпийский чемпион.